Échevannes kan syfta på:
 Échevannes, Côte-d'Or
 Échevannes, Doubs